Фаре́с — ливанская фамилия. Известные носители:
 Фарес — сын Иегуды от Тама́р (Фамарь ивр. תָּמָר), брат-близнец Зе́раха (Зары).
 Фарес, Абдеррахман — государственный и политический деятель Алжира.
 Фарес, Анджелина (род. 1989) — первая друзская модель.
 Фарес, Мириам (род. 1983) — ливанская поп-исполнительница, поёт на арабском языке.
 Фарес, Фарес (род. 1973) — ливано-шведский актёр.
 Фарес, Юсеф (род. 1977) — ливано-шведский режиссёр и геймдизайнер.

См. также 
 Фаррес, Освальдо